Příjmení Botek nosí více významných osobností:

 Anton Botek (1911–1992) – slovenský duchovní, teolog a překladatel bible žijící v Římě
 Pavel Botek (* 1972) – český politik
 Zdeněk Botek (* 1951) – český pedagog